Алексей Церетели:
 Церетели, Алексей Акакиевич (1864—1942) — оперный антрепренёр, князь.
 Церетели, Алексей Николаевич (1848—1883) — наследственный грузинский князь, русский дипломат.